Толентино:

 Толентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Мачерата.
 Толентино, Артуро Модесто (1910—2004) — филиппинский политик.